Олександр Олександрович Окіпнюк (4 вересня 1998, Берегове, Закарпатська область, Україна) — український фристайліст, фахівець із лижної акробатики.

Спортивні результати

Виступи на Олімпійських іграх

Виступи на чемпіонатах світу

Виступи на Кубках світу

Посилання 
 

Українські фристайлісти
Фристайлісти на зимових Олімпійських іграх 2022
Українські учасники зимових Олімпійських ігор 2022
Спортсмени Закарпатської області